Азеевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Ермишинском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — село Азеево. Образовано объединением Азеевского и Большеляховского сельских округов.

Административное устройство 
Административное устройство сельского поселения определяются законом Рязанской области от 07.10.2004 № 78-ОЗ.

Границы сельского поселения определяются законом Рязанской области от 09.10.2008 № 122-ОЗ.

Население 

Жители преимущественно русские, в Азеево — русские и татары (2002).

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ермишинского района
Сельские поселения Рязанской области